Бракель () — власна назва.

Персоналії

Прізвище 
 Бракелі — балтійський шляхетний рід. 
 Казимир-Крістоф фон Бракель — курляндський ландгофмейстер, російський дипломат.
 Бракелі — вестфальський шляхетний рід. 
 Бракелі — рейнський шляхетний рід.

Топоніми

Бракель (громада) — у Нижній Саксонії.
 Бракель (Дортмунд) — міський район.